Crotalus peut désigner :

Animaux 
 Crotalus
 Crotalus angelensis
 Crotalus atrox
 Crotalus cerastes
 Crotalus culminatus
 Crotalus durissus
 Crotalus horridus
 Crotalus mitchellii
 Crotalus oreganus
 Crotalus ruber
 Crotalus scutulatus
 Crotalus tigris
 Crotalus totonacus
 Crotalus tzabcan
 Crotalus willardi

Autre